David Murray puede hacer referencia a:

Dave Murray, guitarrista del grupo de heavy metal británico Iron Maiden. 
David Murray, saxofonista de jazz estadounidense.
David Murray, político británico en el siglo XVIII.
David Murray, piloto británico de Fórmula 1.